Kopice  ist der Name folgender Orte in Polen:
Kopice (Grodków) (Koppitz), Dorf in der Gemeinde Grodków (Grottkau) in der Woiwodschaft Oppeln
Kopice (Stepnica) (Köpitz), Dorf in der Gemeinde Stepnica (Groß Stepenitz) in der Woiwodschaft Westpommern